Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych w badmintonie – zawody organizowane przez Badminton Europe (BE) co dwa lata. Po raz pierwszy zostały rozegrane w 1972 roku w Karlskronie. Do 2008 roku zawody były rozgrywane w ramach mistrzostw Europy. Obecnie są rozgrywane jako oddzielne zmagania.

Edycje

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych na stronie EB 

Drużynowe mistrzostwa Europy w badmintonie